Dwyfor Meirionnydd peut désigner :
 Dwyfor Meirionnydd, une circonscription galloise utilisée depuis 2007 pour les élections générales de l’Assemblée puis du Senedd ;
 Dwyfor Meirionnydd, une circonscription du Parlement britannique utilisée depuis 2010 pour les élections générales de la Chambre des communes.

Voir aussi